Il singolare del torneo di tennis Internationaux de Strasbourg 2001, facente parte del WTA Tour 2001, ha avuto come vincitrice Silvia Farina Elia che ha battuto in finale Anke Huber 7-5, 0-6, 6-4.

Teste di serie

 Amanda Coetzer (secondo turno)
 Nathalie Tauziat (semifinali)
 Mary Pierce (primo turno)
 Anke Huber (finale)

 Meghann Shaughnessy (quarti di finale)
 Assente
 Tamarine Tanasugarn (primo turno)
 Silvia Farina Elia (campionessa)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Internationaux de Strasbourg 2001